Dominic Maltais (né le  à Boucherville, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois. Il évolue au poste d'ailier droit.

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1993 avec les Fire de Fort Worth dans la Ligue centrale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1989-1990 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ ||67 ||17 ||29 ||46 ||50 ||7 ||0 ||0 ||0 ||18
|-
| 1990-1991 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ ||55 ||31 ||25 ||56 ||59 ||3 ||0 ||0 || ||
|-
| 1991-1992 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ ||19 ||16 ||14 ||30 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Lynx de Saint-Jean || LHJMQ ||30 ||23 ||16 ||39 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Harfangs de Beauport || LHJMQ ||18 ||14 ||11 ||25 ||66 ||- ||- ||- || -||-
|-
| 1992-1993 || Harfangs de Beauport || LHJMQ ||47 ||29 ||29 ||58 ||144 ||- ||- ||- ||- ||-
|-1993 || Lynx de Saint-Jean || LHJMQ ||14 ||5 || 12||17 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 || Fire de Fort Worth || LCH ||64 ||44 ||27 ||71 ||88 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1994-1995 || Fire de Fort Worth || LCH ||66 ||40 ||38 ||78 || 208|| -||- ||- ||- ||- 
|-
| 1995-1996 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||54 ||31 ||32 ||63 ||163 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1996-1997 || Pirates de Portland || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1996-1997 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||68 ||42 ||55 ||97 ||44 ||9 ||10 ||7 ||17 ||20 
|-
| 1995-1996 || Manchester Storm || BISL ||29 ||12 ||16 ||28 ||55 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1997-1998 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||24 ||11 ||6 ||17 ||58 ||20 ||5 ||7 ||12 ||44 
|-
| 1998-1999 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||70 ||22 ||37 ||59 ||217 ||4 ||4 ||1 ||5 ||15 
|-
| 1999-2000 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||66 ||36 ||31 ||67 ||199 ||10 ||8 ||2 ||10 ||18 
|-
| 2000-2001 || Bears de Hershey || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2000-2001 || Royaux de Sorel || LHPSQ ||2 ||0 ||3 ||3 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2000-2001 || Smoke d'Asheville || UHL ||72 ||40 ||61 ||101 ||111 ||8 ||3 ||9 ||12 ||30 
|-
| 2001-2002 || Royaux de Sorel || LHPSQ ||43 ||38 ||39 ||77 ||104 ||10 ||8 ||9 ||17 ||18 
|-
| 2002-2003 || Royaux de Sorel || LHPSQ ||17 ||8 ||13 ||21 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003 || Garaga de Saint-Georges-de-Beauce || LHPSQ ||30 ||24 ||26 ||58 ||52 ||6 ||4 ||1 ||5 ||18 
|-
| 2003-2004 || Mission de Saint-Jean || LHMSQ ||50 ||29 ||33 ||62 ||105 ||17 ||11 ||10 ||21 ||56 
|-
| 2004-2005 || Mission de Sorel-Tracy || LNAH ||59 ||26 ||55 ||81 ||125 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006 || Mission de Sorel-Tracy || LNAH ||54 ||27 ||45 ||72 ||106 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007 || Mission de Sorel-Tracy || LNAH ||47 ||30 ||38 ||68 ||100 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008 || Chiefs de Saint-Jean || LNAH ||13 ||6 ||12 ||18 ||44 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008 || Top Design de Saint-Hyacinthe || LNAH ||34 ||19 ||27 ||46 ||71 ||20 ||8 ||8 ||16 ||42
|-
| 2008-2009 || Saint-François de Sherbrooke || LNAH ||34 ||25 ||23 ||48 ||57 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 || Saint-François de Sherbrooke || LNAH ||5 ||4 ||0 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Statistiques Roller Hockey International 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1996 || Long Island Jawz || RHI ||6 ||3 ||6 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997 || Roadrunners de Montréal || RHI ||11 ||10 ||8 ||18 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Notes et références 

Attaquant de hockey sur glace
Naissance en mai 1972
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières
Joueur des Lynx de Saint-Jean
Joueur des Harfangs de Beauport
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Fire de Fort Worth
Joueur des Admirals de Hampton Roads
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Manchester Storm (1995-2002)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Mission de Sorel-Tracy
Joueur du Top Design de Saint-Hyacinthe
Joueur des Summum-Chiefs de Saint-Jean-sur-Richelieu
Joueur du Saint-François de Sherbrooke